Burde ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Burde (1901–1938), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Spion
 Hermann Burde (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Karl Joseph Alois Burde (1851–1928), deutscher Kunstmaler und Aquarellist
 Marie Burde (1892–1963), deutsche Gerechte unter den Völkern 
 Wolfgang Burde (1930–2013), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Bourde
 Bourdet
 Burdet